Fedele Boccassini – cantautore italiano
Ilda Boccassini – magistrato italiano
Michele Boccassini – ufficiale italiano, MOVM